Dirty Love – film del 1988 di Joe D'Amato
 Dirty Love - Tutti pazzi per Jenny (Dirty Love) – film del 2005 di John Mallory Asher